

Тихта — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Тихта — присілок, Топкинський округ, Кемеровська область